Дребот — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Дребот, Иван Захарович (1913—1983) — Герой Советского Союза.
 Дребот, Сергей Владимирович (род. 1987) — украинский дзюдоист.